The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes és una pel·lícula de ciència-ficció estatunidenca dirigida per Francis Lawrence a partir d'un guió de Michael Arndt, basada en la novel·la Balada d'ocells i serps del 2020 de Suzanne Collins. Serveix com a preqüela de la sèrie de pel·lícules d'Els Jocs de la Fam i serà la cinquena entrega general de la franquícia. Està protagonitzada per Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage i Viola Davis.

La pel·lícula està prevista per a l'estrena el 17 de novembre de 2023.

Referències